Jan Nolf (né en 1951), magistrat belge
 Jozef Nolf (1870-1933), homme politique belge